Podział administracyjny Andory

Andora podzielona jest na 7 jednostek administracyjnych, zwanych parafiami (kat. parròquia):

Przypisy